Michał Jerzy Nawrocki (ur. 1974) – polski literaturoznawca, doktor habilitowany w dziedzinie nauk filologicznych, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 Michał Konrad Nawrocki (1943–2018) – polski fizyk, działacz społeczny, profesor nauk fizycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i jego prorektor w latach 1993–1999